Kapitulacija Italije (1943.)
 Pad Italije (1981.), hrvatski dugometražni film